Guzzo ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Breccia Guzzo (1946–2014), uruguayischer Politiker
 Federico Guzzo (* 2001), italienischer Radrennfahrer
 Patsy Guzzo (eigentlich Patrick Guzzo; 1917–1993), kanadischer Eishockeyspieler